Тусі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний схід від Парижа, 140 км на захід від Діжона, 22 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1269 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2687,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Тусі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тусі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тусі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тусі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна